DIGI 4K este prima televiziune din România care emite în format 4K și e deținut de RCS & RDS, în cea mai mare rezoluție.
Canalul este  disponibil numai în grila de cablu DIGI România. În data de 30 octombrie 2018, Consiliul Național al Audiovizualului a acordat licența postului DIGI 4K, o televiziune generalistă, care printre altele va transmite și competiții sportive precum UEFA Champions League, UEFA Europa League, La Liga și Bundesliga.

Canalul s-a lansat în teste pe 23 noiembrie 2018 iar oficial pe 7 decembrie 2018. Din 6 februarie 2019 DIGI 4K a fost codat pe cablu și disponibil în extraopțiunea cu același nume.

Primul eveniment sportiv transmis de DIGI 4K a fost Grand Prix-ul de Formula 1 de la Abu Dhabi, pe data de 25 noiembrie 2018.

Despre canal

Canalul generalist DIGI 4K difuzează un mixt de documentare, competiții sportive și muzică. Deocamdată nu difuzează și filme artistice. Este disponibil numai în grila de cablu a DIGI România.

Documentare
Avioane pe șosea
Arome din Kackar
Arome din Republica Dominicană
Arome din Senegal
Arome italienești
Arome thailandeze
Botswana, inima Africii
Campioni pe două roți: din culise
Casă rinocerilor
Dansul, limbaj universal
De mână prin Panama
Deasupra Africii
Destinația: China
Destinația: Myanmar
Flavors
Fluviul mamă Mekong
Insulele de smarald
Înapoi, pe mare
La vânătoare de trufe
Locuri sacre
Maeștrii gastronomiei
Mississipi
Mustang, regatul cailor
O lume sălbatică
Terapia cu tatuaje

Competiții sportive
Bundesliga
Formula 1
La Liga
Premier League
UEFA Champions League

Legături externe

 www.digi4k.ro - Site oficial

Note

Televiziuni din România
Televiziuni în limba română